Claudia Letizia, född 22 mars 1979 i Pompei, är en italiensk skådespelare och modell.

Filmografi i urval
 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992
 2015–18: È arrivata la felicità (TV-serie, 24 avsnitt)
 2016: Un posto al sole

Italienska skådespelare under 2000-talet
Födda 1979
Kvinnor
Levande personer